Hochscherf steht für:

Geographie:
 Hochscherf (Odenthal), Ortsteil der Gemeinde Odenthal, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Personen:
 Tobias Hochscherf (* 1976), deutscher Medien- und Filmwissenschaftler